Puorger ist der Familienname von:
 Balser Puorger (1864–1943), Schweizer Autor und Lehrer
 Mevina Puorger Pestalozzi (* 1956), Schweizer Romanistin